Plaats in Indonesië
 Simpar (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Simpar (Tretep), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Simpar (Cipunagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java